BiH:
 Lukići (Milići, BiH), naselje u općini Milići

Crna Gora:
 Lukići (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar